Valle (departement), een departement van Honduras
Valle (Letland), een plaats in Letland
Valle (Noorwegen), een gemeente van de Noorse provincie Agder
Valle (Saviore), een plaats in de Italiaanse gemeente Saviore dell'Adamello

Zie ook
La Valle (doorverwijspagina)